Filetspitze steht für:

 Spitze (Stoff), die mit einer Filetnadel geknotet wird
 das vordere, schmale Ende von Filet (Fleisch)